Biet bezeichnet:

 Gebiet (im Schweizer Dialekt)
 das frühere Herrschaftsgebiet der Adelslinie Gemmingen-Steinegg
 Biet (Berg), ein Berggipfel in der Schweiz (1896 m)

Personen:

 Michaela Biet (* 1957), deutsche Bildhauerin
 Michel Biet (1883–1948), niederländischer Turner